Birckner eller Birkner er navnet på flere personer:
 Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll
 Michael Gottlieb Birckner